Cornville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cornville (Arizona)
 Cornville (Maine)